«Don't Tell Me That It's Over» — перший сингл другого студійного альбому шотландської авторки-виконавиці Емі Макдональд — «A Curious Thing». Сингл вийшов 26 лютого 2010.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 
 Текст пісні на azlyrics.com 

Пісні за алфавітом
Пісні Емі Макдональд
Пісні 2010
Сингли 2010
Англомовні пісні
Сингли Mercury Records